Râul Burdea se poate referi la:

 Râul Burdea, Valea Roșie
 Râul Burdea, Vedea

Vezi și 
 Burdea, sat în județu Argeș, România

 Râul Burda
 Râul Burda Nouă

Toponime românești